Это список городов Италии с населением более ста тысяч человек.

Данные ISTAT приведены на 31 августа 2014 года. Они основаны на переписи населения 2011 года и исправлены по официальным демографическим данным ().

 
Италия
Списки населённых пунктов Италии

Примечания